Джо́рдан () — прізвище або ім'я. Відомі носії:

Прізвище 

 Барбара Джордан (; 1936—1996) — американський політик, лідер правозахисного руху.
 Барбара Джордан (;  1957) — американська тенісистка.
 Деандре Джордан (;  1988) — американський професійний баскетболіст.
 Джим Джордан (;  1964) — американський політик.
 Джо Джордан (;  1951) — шотландський футболіст та футбольний тренер.
 Джулс Джордан (;  1972) — американський порнорежисер, актор і продюсер.
 Дюк Джордан (; 1922—2006) — американський джазовий піаніст і композитор.
 Кеті Джордан (;  1959) — американська тенісистка.
 Кліффорд Джордан (; 1931—1993) — американський джазовий саксофоніст (тенор) і композитор.
 Майкл Б. Джордан (;  1987) — американський актор.
 Майкл Джордан (;  1963) — американський баскетболіст.
 Ніл Джордан (;  1950) — ірландський режисер, кінопродюсер та письменник.
 Пол Джордан (; 1916—2006) — американський художник, ліричний експресіоніст, журналіст і мемуарист.
 Рік Джордан (;  1968) — німецький музикант.
 Роберт Джордан (; 1948—2007) — американський письменник у стилі фентезі.
 Френк Джордан (; 1883—1938) — англійський професійний футболіст.
 Яна Джордан (;  1986) — американська порноакторка.

Ім'я 

 Джордан Аю (;  1991) — ганський футболіст.
 Джордан Белфорт (;  1962) — американський оратор-мотиватор і колишній брокер.
 Джордан Берроуз (;  1988) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Джордан Гендерсон (;  1990) — англійський футболіст.
 Джордан Гілл (;  1987) — американський професійний баскетболіст.
 Джордан Грінвей (;  1997) — американський хокеїст, лівий нападник.
 Джордан Еберле (;  1990) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Джордан Ларсон (;  1986) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2012, 2016).
 Джордан Ледд (;  1975) — американська акторка.
 Джордан Лукаку (;  1994) — бельгійський футболіст, лівий захисник.
 Джордан Мелоун (;  1984) — американський ковзаняр, що спеціалізується на шорт-треку, олімпійський медаліст.
 Джордан Нолан (; 1989) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Джордан Пандік (;  1979) — відомий американський музикант.
 Джордан Ромеро (;  1996) — американський альпініст.
 Джордан Скотт (;  1978) — британська акторка, фотограф і кінорежисер.
 Джордан Спенс (;  1990) — англійський футболіст.
 Джордан Стаал (;  1988) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Джордан Стеффенс (;  1989) — австралійський ломус.

Топонім

Джордан — місто, штат Міннесота
 Джордан — місто, штат Монтана
 Джордан — місто, штат Вісконсин
 Джордан — селище, штат Нью-Йорк
 Джордан Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Джордан Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Джордан Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія

Інше 

 Джордан (команда Формули-1) () — ірландська гоночна команда Формули-1, що існувала в період 1991—2005 років.

Див. також 
 Йордан
 Джордано